Eppstein (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Eppstein (Frankenthal), een plaats in de Duitse gemeente Frankenthal, deelstaat Rijnland-Palts
Eppstein (graafschap), een graafschap van het Heilige Roomse Rijk, in 1391 opgesplitst